Dlubek steht für:
 Rolf Dlubek (1929–2009), deutscher marxistischer Historiker und Editor
 Helga Dlubek, verh. Helga Baum (* 1954, Berlin), deutsche Mathematikerin

Siehe auch:
 Dłubak